Douchka est un nom propre qui peut désigner :

Personnes portant ce prénom 
 Douchka, actrice française
 Doushka Esposito, ou Douchka, chanteuse, animatrice et ancienne ambassadrice Disney française
 Douchka, ou Doucheka, pseudonyme de Catherine Brival, actrice française de cinéma érotique : La Fureur de jouir (1978, M Berkowitch), Initiation au collège (1979, G Kikoïne), Désirs sous les tropiques (1979, F Leroi), Les Clientes (1982, G Kikoïne)

Titre de film ou de téléfilm

Cinéma 
 Douchka, court-métrage français de Marco de Gastyne (1964)

Télévision 
 Douchka, téléfilm français de Jean-Paul Sassy (1981)

Autre 
 Douchka est le surnom de la mitrailleuse soviétique DShK

Notes et références 

Prénom féminin
Homonymie de titre